São Carlos (São Paulo) — município brasileiro cujo gentílico é carlopolitano ou são-carlense
 Carlópolis — município brasileiro cujo gentílico é carlopolitano

Ver também 
 Carlopoli

Desambiguações de gentílicos